Godspell steht für:

 Godspell, amerikanisches Musical von Stephen Schwartz (1971)
 Godspell (1973), amerikanischer Film von David Greene (Regisseur)
 Godspell (2017), amerikanischer Film von Chris Berg